

Campeonato Tcheco 
A edição 2007/08 foi a 15ª temporada do Campeonato Tcheco de Futebol desde a separação da República Tcheca e da Eslováquia em 1993. Possuiu 16 equipes, que se enfrentaram em turno e returno. O campeão foi a equipe que somou mais pontos. A competição teve início no dia 5 de agosto de 2007 e terminou em 17 de maio de 2008. 

Os dois últimos colocados foram rebaixados para a segunda divisão de 2008/09.

De acordo com o ranking de Coeficientes da UEFA (a República Tcheca encontrava-se em 13º), o país teve direito a classificar para as copas européias na temporada 2008/2009:

 1 clube para a terceira fase de classificação da Liga dos Campeões da UEFA:
 Campeão do Campeonato Tcheco;
 1 clube para a segunda fase de classificação da Liga dos Campeões da UEFA:
 Vice campeão do Campeonato Tcheco;

 1 clube para a primeira fase da Copa da UEFA:
 Vice-campeão da Copa da República Tcheca.
 1 clube para a segunda fase de classificação da Copa da UEFA:
 Terceiro colocado no Campeonato Tcheco;

 1 clube para a Copa Intertoto.

Classificação final 
 

J = Jogos disputados; V = Vitórias; E = Empates; D = Derrotas; GP = Gols pró; GC = Gols contra; SG = Saldo de gols; Pts = Pontos

Os critérios de desempate são, nesta ordem:
 1. Jogos entre os times;
 2. Saldo de gols.

Havendo empate entre 3 ou mais equipes, uma tabela especial apenas com os jogos entre estes clubes é aplicada.

Artilharia

Segunda Divisão 
A Druhá Liga possui 16 equipes e tem o formato similar à primeira divisão, promovendo as duas melhores equipes para a divisão principal.

---Promovidos:
 Campeão: Bohemians Praga (Střížkov);
 Vice-campeão: Marila Příbram.

---Rebaixados: FC Hlučín e Sparta Krč.

Terceira Divisão 
A 3.Ligy é dividida em 2 ligas regionais: Boêmia (ČFL) e Morávia-Silésia (MSFL).

Campeões:
 Liga Boêmia: Sparta Praga II;
 Liga Morávia-Silésia: Sigma Olomouc II.

Copa da República Tcheca 
Décima quinta edição do torneio, daria ao campeão Sparta Praga o direito de participar da Copa da UEFA mas, como este já havia garantido vaga na Liga dos Campeões da UEFA, o Slovan Liberec ficou com o direito de participar da segunda mais importante competição européia. 

O torneio, em suas fases finais, teve os seguintes resultados (O resultado marcado se refere à soma das duas partidas - exceto a final, que é em partida única):

  (gf) = Vencedor pelo maior número de gols marcado fora de casa.
  (p) = Vencedor na disputa de pênaltis.

Clubes nas competições européias 
Por ter terminado em 14º lugar no ranking de Coeficientes da UEFA, a associação teve direito de classificar para as competições européias na temporada na temporada 2007/2008:

Liga dos Campeões da UEFA
 1 clube para a terceira pré-fase de classificação:
 Campeão nacional em 2007: Sparta Praga;
 1 clube para a segunda pré-fase de classificação:
 Vice campeão nacional em 2007: Slavia Praga.

Copa da UEFA
 1 clube para a primeira fase:
  Terceiro colocado em 2007: Mladá Boleslav;
 1 clube para a segunda pré-fase de classificação:
  Vice-campeão da Copa da República Tcheca em 2007: Jablonec 97.

 1 clube para a segunda rodada:
 Quarto colocado em 2007: Slovan Liberec

Desempenho dos clubes

Liga dos Campeões da UEFA de 2007-08 
 :
Terceira pré-fase de classificação:

-Com a derrota, o clube vai pra Copa da UEFA

 :
Segunda pré-fase de classificação:

-Classificada na disputa de pênaltis (4-3).

Terceira pré-fase de classificação:

Fase de grupos - Grupo H

Jogos:

Classificação:
{|
|-
|

-Como ficou em terceiro no grupo, a equipe vai pra Copa da UEFA.

Copa da UEFA de 2007-08 
 :
1/16 de final:

-Eliminado

 :
Primeira fase:

-O Sparta se classificou nos pênaltis (4 - 3)

Fase de Grupos - Grupo E 
Jogos:

Classificação:

-Eliminado

 :
Primeira fase:

-O Mladá Boleslav se classificou nos pênaltis (4 - 2)

Fase de Grupos - Grupo C 
Jogos:

Classificação:

-Eliminado

 :
Segunda pré-fase de classificação:

-Eliminado na soma de resultados (4 - 5)

Copa Intertoto da UEFA de 2007 
 :
Segunda rodada:

-Eliminado

Seleção Tcheca de Futebol 
Em 22 de agosto, iniciou a temporada empatando por 1 a 1 contra a Áustria na casa do adversário.

Euro 2008 - Qualificação 
A equipe disputou as eliminatórias para a Euro 2008, onde terminou na primeira colocação do Grupo D, com 29 pontos em 12 jogos, à frente da classificada Alemanha (27 pontos) e da eliminada Irlanda (17 pontos). Garantiu a classificação em 17/10/2007, após a vitória fora de casa contra os germânicos, se tornando a terceira equipe a se garantir na fase final pela fase de qualificação. O artilheiro da seleção no torneio foi Jan Koller, do Monaco, com 6 gols.

Resultados

Euro 2008 - Fase final 
Seguindo resultado do sorteio realizado no dia 2 de dezembro em Lucerna, Suíça, a equipe tcheca participou do Grupo A, disputado na Áustria, aonde ficou na terceira colocação. Os tchecos estavam se classificando até os 41 minutos do segundo tempo, quando levaram 2 gols da Turquia em seqüencia e dando adeus ao torneio.

Jogos 

Classificação Final - Grupo A:

- Eliminada

Copa do Mundo de 2010 - Sorteio 
Por estar na quarta colocação entre os europeus (e 6º no geral) no Ranking da FIFA de Novembro de 2007, a Seleção Tcheca foi colocada no Pote 1 para o sorteio para as eliminatórias da Copa, realizado em Durban, na África do Sul, em 25 de Novembro de 2007.

A equipe tcheca ficou no Grupo 3, onde enfrenta Polônia, Irlanda do Norte, Eslováquia, Eslovênia e San Marino. Os eslovacos e sanmarineses também caíram no mesmo grupo dos tchecos nas eliminatórias para a Euro 2008 (os tchecos venceram os 2 confrontos contra cada equipe), enquanto nenhuma destas esquipes enfrentou os tchecos nas eliminatórias para a Copa de 2006.

Ver também 
 República Tcheca
 Associação de Futebol da República Tcheca
 Campeonato Tcheco de Futebol
 Copa da República Tcheca
 Seleção Tcheca de Futebol

2008
Republica Tcheca
Republica Tcheca